Okręty US Navy o nazwie USS „Wahpeton”

 Pierwszy USS „Wahpeton” (YTB-527) był holownikiem. W służbie od 1946 roku, przeklasyfikowany na YTM-527 w 1962 roku. Skreślony w 1985 roku.
 Drugi USS „Wahpeton” (YTM-757) był holownikiem. Nabyty w 1968 roku i sprzedany w 1974 roku.

Wahpeton